Слово КТ имеет несколько значений.

Медицина 
 Компьютерная томография
 КТ-ангиография
 Концентрат тромбоцитов

СМИ 
 Сокращённое название журнала «Компьютерра» (Россия).
 Сокращённое название газеты «Киевский телеграф» (Российская Империя).

Техника и прочее 
 КТ — квантовая точка, фрагмент проводника или полупроводника, носители заряда которого ограничены в пространстве по всем трём измерениям. 
 КТ — кремниевый транзистор. Начальные буквы в обозначении кремниевых биполярных транзисторов производства СССР и стран бывшего СССР (например, КТ315).
 Сокращённое название тяжёлого немецкого танка времён Второй мировой «Королевский Тигр».
 Сокращённое название резонансного трансформатора Теслы «катушка Теслы».
 Короткий танец (Short dance)
 KT (ранее Корея Телеком) — корейская компания, провайдер телекоммуникационных услуг.
 КТ — 76-мм танковая пушка образца 1927/32 годов
 КТ-12 — Кировский трелёвочный — советский трактор.
 КТ-112 «Кадет» — украинский вертолёт.
 КТ (СoffeeTime) — неофициальная утилита, предназначенная для модификации биосов материнских плат Intel на сокете LGA 1151v1

См. также 
 кт